Бенкеренса:

 Бенкеренса — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Бенкеренса, Олегариу (род. 1969) — португальский футбольный арбитр.